Moški svetovni rekord v metu kladiva. Prvi uradno veljavni rekord je leta 1913 postavil Pat Ryan s 57,77 m, aktualni rekord pa Jurij Sedih 30. avgusta 1986 s 86,64 m. Mednarodna atletska zveza uradno priznava skupno 45 svetovnih rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Met kladiva
Met kladiva